Thadden-Trieglaff ist der Name folgender Personen:

 Adolf von Thadden-Trieglaff (1796–1882), preußischer Gutsbesitzer und Politiker
 Adolf Gerhard Ludwig von Thadden-Trieglaff (1858–1932), königlich preußischer Verwaltungsjurist
 Marie von Thadden-Trieglaff (1822–1846), Ehefrau von Moritz Karl Henning von Blanckenburg
 Reinold von Thadden (Reinold von Thadden-Trieglaff; 1891–1976), deutscher Jurist und Politiker, MdL

Siehe auch:
 Trzygłów (deutsch Trieglaff), Dorf in der polnischen Woiwodschaft Westpommern